Де ла Фуэ́нте () — испанская фамилия. Известные носители:
* Де ла Фуэнте, Аида (1915—1934) — коммунистка Испании.
 Де ла Фуэнте, Конрад (род. 2001) — американский футболист.
 Де ла Фуэнте, Луис:
 Де ла Фуэнте, Луис (1914—1972) — мексиканский футболист.
  (род. 1961) — испанский футболист.
 Де ла Фуэнте, Луис (умер 1566) — епископ Никарагуа.
 Де ла Фуэнте Леаль, Рамон (1907—1973) — испанский футболист и тренер.
 Де ла Фуэнте, Мария Хосе (род. 1988) — боливийская спортивная гимнастка.
 Де ла Фуэнте, Эрнан (род. 1997) — аргентинский футболист.

 Составные фамилии 
 Гутьеррес де ла Фуэнте, Антонио (1796—1878) — перуанский политик и военный. 
 Мерло де ла Фуэнте, Луис (1558—1638) — испанский юрист, губернатор Чили.
 Эррера де ла Фуэнте, Луис (1916—2014) — мексиканский дирижёр и композитор.

См. также